Afyonkarahisar – miasto w Turcji
 Afyonkarahisar – prowincja w Turcji